Greasemonkey — расширение браузера, позволяющее добавить на любую страницу пользовательский JavaScript, записанный в формате этого расширения.

Название происходит от жаргонного слова, означающее «механик» (дословно «замасленная обезьяна»).

C февраля 2009 года в Google Chrome появилась встроенная поддержка пользовательских скриптов в формате Greasemonkey. Также доступно для других браузеров на движке Gecko, например, Epiphany.

С версии 0.8 в Greasemonkey появились мета-параметры, позволяющие подключать внешние файлы и библиотеки, в том числе, jQuery.

См. также 
 Tampermonkey — несвободный аналог
 , форк Greasemonkey
 
 , расширение — платформа для аннотирования и изменения веб-контента, построенная поверх Greasemonkey

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Дополнение для Firefox 

Расширения Firefox
Расширения (ПО)
Расширения Chrome